Лукан (футболіст, 2001), де Азеведо (порт. Lucas Alexandre Galdino de Azevedo), більш відомий як Лукан (порт. Lucão, нар. 26 лютого 2001, Барра-Манса) — бразильський футболіст.
 Граф Лукан (англ. — Earl of Lucan) — аристократичний титул в перстві Ірландії.
 Марк Анней Лукан (лат. Marcus Annaeus Lucanus, 39, Кордова — 65, Рим) — римський поет, найвидатніший римський епік після Вергілія.
 Лукан (Міннесота), Лукан (англ. Lucan) — місто (англ. city) в США, в окрузі Редвуд штату Міннесота.
 Лукан Вей, Лукан Ахмад Вей (англ. Lucan Ahmad Way; нар. 6 квітня 1968, Нью-Йорк) — професор політології Університету Торонто, співдиректор Програми українських студій.